Gambit de dama, una obertura d'escacs.
 Literatura: The Queen's Gambit (novel·la), llibre de Walter Tevis de l'any 1983
 Televisió: The Queen's Gambit (sèrie de televisió), adaptació de Netflix de l'any 2020 de la novel·la de Walter Tevis